Mayhem puede referirse a: 

Mayhem, banda noruega de black metal.
Mayhem, álbum de la cantante irlandesa Imelda May.
«Mayhem», canción de la cantante irlandesa Imelda May.

Mayhem Festival, festival de música metal.
WCW Mayhem, evento de lucha libre profesional.
Methods of Mayhem, banda estadounidense de rap metal.
Monica Mayhem, actriz pornográfica australiana.
Sonic Mayhem, productor de música para videojuegos.
Suburban Mayhem, película de 2006 dirigida por Paul Goldman.
Worms 4: Mayhem, videojuego de la serie Worms.
Worms: Ultimate Mayhem, videojuego de la serie Worms.
Monday Night Mayhem, telefilme de 2002.